Sosos ist der Name von:

 Sosos von Askalon, griechischer Philosoph, 2./1. Jahrhundert v. Chr.
 Sosos (Mosaizist), römischer Mosaizist des 1. Jahrhunderts